Пшени́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 У місті Київ:
 Пшенична вулиця — вулиця у Святошинському районі (Південна Борщагівка);
 Пшенична вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни).
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Кропивницький.
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Львів.
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Пшенична вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці